Гоксхайм () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Швайнфурт. Население составляет 6230 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 21,00 км². Официальный код — 09 6 78 135.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Имперские деревни